Die Prva liga SR Jugoslavije 2000/01 war die neunte Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 12. August 2000 bis 20. Juni 2001.

Titelverteidiger war FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
18 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 34 Spiele in der Saison. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2000/01
2000 01